Charles Fechter – attore teatrale britannico
 Peter Fechter – muratore tedesco, vittima della dittatura della Germania Est